El Bosquet (Mont-ral), entitat de població al municipi de Mont-ral, Alt Camp
 El Bosquet (País de Salt), comú a la comarca del País de Salt (departament de l'Aude, regió d'Occitània, França)
 El Bosquet (Senan), muntanya al municipi de Senan, a la comarca de la Conca de Barberà
 Cap del Bosquet de Lluçà, muntanya al municipi de les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell
 Presa del Bosquet o Bassa del Bosquet, embassament a la Serra Grossa, al terme municipal de Moixent (la Costera, País Valencià)
 Puig del Bosquet, muntanya a cavalls dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners (Vallespir, Catalunya del Nord)